Марта Ларральде (; род. 22 апреля 1980, Виго, Испания) — испанская  театра и кино. Окончила Школу изображения и звука в Виго.

Биография 
Хотя она обучалась в качестве режиссера в школе изображения и звука в Виго, работая как сценарист, режиссер и ассистент режиссера, вскоре она почувствовала влечение к интерпретации и стала одной из актрис в Галиции.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт www.martalarralde.com